Hospital Albert Schweitzer (Lambaréné)
 Hospital Albert Schweitzer (Rio de Janeiro)